Gonja (grup humà), grup ètnic guang que tenen el territori a la riba superior del llac Volta, a la regió Septentrional i a la regió Brong-Ahafo
 Gonja (Rússia), poble de la província de l'Amur, a Rússia
 Llengua gonja, llengua guang septentrional que parlen els gonja que viuen a la regió Septentrional i a la regió Brong-Ahafo, a la base superior del llac Volta, a Ghana
 Regne de Gonja, estat del poble gonja establert a  Ghana